NSA, sigle composé des trois lettres N, S et A, peut faire référence à :

Acronyme

Anglais 
 National Security Advisor, (conseiller à la sécurité nationale), terme désignant le conseiller principal du Président des États-Unis en matière de sécurité nationale.
 National Security Agency, un service de renseignement américain, chargé de l'écoute des télécommunications. Diverses rétroacronymies de son sigle lui sont aasociés «  » (« Cette agence n'existe pas »), «  » (« Ne jamais rien dire ») et «  » (« Désormais plus du tout secrète »).
 NATO Standardisation Agency, Agence de normalisation de l’OTAN.
 National Space Administration
 Non-state actor, acteur non étatique

Français 
 Non scolarisés antérieurement, ou élèves non scolarisés antérieurement (ENSA), désigne en France des élèves n'ayant jamais connu l'école.

Code 
 de la région des Philippines Northern Samar, selon la norme ISO 3166-2:PH
 AITA de l'aéroport Noosa, Queensland, Australie
Code
Sigle de 3 caractères